Buckingham (Buckinghamshire), població d'Anglaterra
 Palau de Buckingham, residència oficial del cap d'estat del Regne Unit a Londres 
 Buckingham (Florida)
 Buckingham (Illinois)
 Victor Frederick Buckingham, o Vic Buckingham, jugador i entrenador de futbol anglès 
 Aylesbury and Buckingham Railway, línia de ferrocarril anglesa de la regió de Buckinghamshire (Regne Unit)